Cantonul Trie-sur-Baïse este un canton din arondismentul Tarbes, departamentul Hautes-Pyrénées, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
|Antin||align="right"|136||align="right"|65220||align="right"|65015
|-
|Bernadets-Debat||align="right"|108||align="right"|65220||align="right"|65085
|-
|Bonnefont||align="right"|313||align="right"|65220||align="right"|65098
|-
|Bugard||align="right"|99||align="right"|65220||align="right"|65110
|-
|Estampures||align="right"|77||align="right"|65220||align="right"|65170
|-
|Fontrailles||align="right"|147||align="right"|65220||align="right"|65177
|-
|Fréchède||align="right"|39||align="right"|65220||align="right"|65178
|-
|Lalanne-Trie||align="right"|109||align="right"|65220||align="right"|65250
|-
|Lamarque-Rustaing||align="right"|53||align="right"|65220||align="right"|65253
|-
|Lapeyre||align="right"|69||align="right"|65220||align="right"|65260
|-
|Lubret-Saint-Luc||align="right"|91||align="right"|65220||align="right"|65288
|-
|Luby-Betmont||align="right"|121||align="right"|65220||align="right"|65289
|-
|Lustar||align="right"|109||align="right"|65220||align="right"|65293
|-
|Mazerolles||align="right"|101||align="right"|65220||align="right"|65308
|-
|Osmets||align="right"|74||align="right"|65350||align="right"|65342
|-
|Puydarrieux||align="right"|264||align="right"|65220||align="right"|65374
|-
|Sadournin||align="right"|176||align="right"|65220||align="right"|65383
|-
|Sère-Rustaing||align="right"|111||align="right"|65220||align="right"|65423
|-
|Tournous-Darré||align="right"|76||align="right"|65220||align="right"|65448
|-
|Trie-sur-Baïse||align="right"|1 128||align="right"|65220||align="right"|65452
|-
|Vidou||align="right"|74||align="right"|65220||align="right"|65461
|-
|Villembits||align="right"|113||align="right"|65220||align="right"|65474
|}
 
 

Cantoane în Hautes-Pyrénées